

Codici 
 SUP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sumenep Trunojoyo (Indonesia)

Informatica 
 ... – elemento HTML che crea un testo apice

Matematica 
 sup – estremo superiore

Musica 
 SUP – gruppo musicale francese

Sport 

Stand up paddle surf – Sport d'acqua d'origine statunitense

Altro 
 SUP – Sigla per SINDACATO UNITARIO POLIZIA
 SUP – Scuola Universitaria Professionale (esempio: Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana)